Мартін Джон (в чернецтві Іоанн; 1931—1984) — єпископ Константинопольської православної церкви, правлячий єпископ Американської Карпаторуської єпархії з титулом єпископ Ніський.
 Мартін Джон (нар. 1984) — австралійський автогонщик.
 Мартін Джон (1699—1768) — англійський ботанік, лікар і літератор.
 Мартін Джон (1789—1854) — англійський художник, гравер і ілюстратор, який прославився зображенням сцен катастроф.
 Мартін Джон (1868—1951) — британський стрілок, призер літніх Олімпійських ігор.
 Мартін Джон (1948—2009) — британський гітарист, співак і виконавець власних пісень.
 Мартін Джон (нар. 1980) — шведський співак і автор пісень.